Kahleyß ist der Familienname folgender Personen:

 Julia Kahleyß (* 1978), deutsche Historikerin und Archivarin
 Paul Richard Kahleyß (1872–1935), deutscher Reichsgerichtsrat